Afraid of Heights – album degli Wavves del 2013
Afraid of Heights – album dei Billy Talent del 2016
Afraid of Heights – singolo dei Billy Talent del 2016